Aleksandar Rodič (1979) – calciatore sloveno
Ivan Rodić (1985) – calciatore croato
Milan Rodić (1991) – calciatore serbo
Snežana Rodič (1982) – triplista slovena
Vladimir Rodić (1993) – calciatore serbo naturalizzato montenegrino